Kercher ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kercher (1901–1973), deutscher Politiker (CDU) und Oberbürgermeister von Kornwestheim
 Friedrich Kercher (1832–1918), deutscher Schultheiß und Reichstagsabgeordneter
 Laurentius Kercher (1485–1561), deutscher katholischer Geistlicher

Siehe auch:
 Mordfall Meredith Kercher
 Kärcher